Perkuć – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska
 Perkuć – śluza na Kanale Augustowskim
 Rezerwat przyrody Perkuć – rezerwat w gminie Płaska